16 де Септијембре има више значења:

 16 де Септијембре (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 16 де Септијембре, Ранчо Алегре (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 16 де Септијембре (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 16 де Септијембре (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 16 де Септијембре (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 16 де Септијембре, Лос Ногалес (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 16 де Септијембре, Бреча 126 де Сур 91 а Сур 93 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику